Il doppio dell'Open 13 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Boutter e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma solo Boutter ha partecipato in coppia con Maks Mirny.

Boutter e Mirnyi hanno perso in finale 6–4, 6–3 contro Arnaud Clément e Nicolas Escudé.

Teste di serie
 Julien Boutter /  Maks Mirny (finale)
 David Adams /  Michael Hill (quarti di finale)
 Karsten Braasch /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2002
ATP Tour 2002